УЕФА Лига Европе 2020/21. је била 50. сезона одржавања другог европског фудбалског такмичења у организацију УЕФА, а дванаеста сезона од када је преименовано из Купа УЕФА у УЕФА лигу Европе.

Такмичење је почело прелиминарном рундом 27. августа 2020. године, а финална утакмица је одиграна 26. маја 2021. на Стадиону Енерга у Гдањску. Тутулу је освојио Виљареал, који је у финалној утакмици победио екипу Манчестер јунајтеда.

Учешће екипа

Распоред екипа

Екипе 

Ознаке у заградама показују како се сваки тим квалификовао за место свог стартног круга квалификација:  

 ОК: Победник националног купа
 П-ПО: Победник националног доигравања за Лигу Европе
 ЛШ: Екипе елиминисане из Лиге шампиона
 ГР: Трећепласирани тим из групне фазе
 ПО: Поражени из плеј офа
 КВ3: Поражени из трећег кола квалификација
 КВ2: Поражени из другог кола квалификација
 КВ1: Поражени из првог кола квалификација
 КВ1: Поражени из прелиминарне рунде

Календар такмичења

Прелиминарна рунда 
Жреб за прелиминарну рунду је одржан 9. августа 2020. године. Утакмице су одигране 20. августа 2020. године. Због пандемије вируса корона, нису одигране две утакмице, већ само једна. Домаћин је биран жребом.

{{OneLegResult| Санта Колома | АНД | 0 : 0 (3 : 4) (пен.) | 'Искра Даниловград | ЦГ}}

|}

 Прво коло квалификација 
Жреб за прво коло квалификација је одржан 10. августа 2020. године. Утакмице су одигране 27. августа 2020. године. Због пандемије вируса корона, нису одигране две утакмице, већ само једна. Домаћин је биран жребом.

|}

 Друго коло квалификација 
Жреб за друго коло квалификација је одржан 31. августа 2020. године. Утакмице су одигране 17. септембра 2020. године. Због пандемије вируса корона, у другом колу квалификација, нису одигране две утакмице, већ само једна. Домаћин је биран жребом.

 
|-
!colspan=10|Стаза првака

|-
!colspan=36| Стаза лиге

|}

 Треће коло квалификација 
Жреб за треће коло квалификација је одржан 18. септембра 2020. године. Утакмице су одигране 24. септембра 2020. године. Због пандемије вируса корона, ове сезоне у квалификацијама, нису одигране две утакмице, већ само једна. Домаћин је биран жребом.

 
|-
!colspan=11|Стаза првака

|-
!colspan=26| Стаза лиге

|}

 п. д. — прошли даље (жребом је одређено да ће два тима из стазе шампиона проћи у наредну фазу без играња треће рунде)

 Плеј-оф рунда 
Жреб за плеј-оф ће је одржан 18. септембра 2020. године. Утакмице су одигране 1. октобра 2020. године. У квалификацијама за Лигу Европе, нису одигране две утакмице, већ само једна, због пандемије вируса корона. Домаћин је биран жребом.

 
|-
!colspan=8|Стаза првака

|-
!colspan=13| Стаза лиге

|}

 Групна фаза 

Шешир 1
 Арсенал Коеф: 91.000 Тотенхем хотспур Коеф: 85.000 Рома Коеф: 80.000 Наполи Коеф: 77.000 Бенфика Коеф: 70.000 Бајер Леверкузен Коеф: 61.000 Виљареал Коеф: 56.000 ЦСКА Москва Коеф: 44.000 Брага Коеф: 41.000 Гент Коеф: 39.500 ПСВ Ајндховен Коеф: 37.000 Селтик Коеф: 34.000Шешир 2
 Динамо Загреб Коеф: 33.500 Спарта Праг Коеф: 30.500 Славија Праг Коеф: 27.500 Лудогорец Разград Коеф: 26.000 Јанг Бојс Коеф: 25.500 Црвена звезда Коеф: 22.750 Рапид Беч Коеф: 22.000 Лестер Сити Коеф: 22.000 Карабаг Коеф: 21.000 ПАОК Коеф: 21.000 Стандард Лијеж Коеф: 20.500 Реал Сосиједад Коеф: 20.456Шешир 3
 Гранада Коеф: 20.456 Милан Коеф: 19.000
 АЗ Алкмар Коеф: 18.500
 Фајенорд Ротердам Коеф: 17.000
 АЕК Атина Коеф: 16.500
 Макаби Тел Авив Коеф: 16.500
 Глазгов Ренџерс Коеф: 16.250
 Молде Коеф: 15.000
 Хофенхајм 1889 Коеф: 14.956
 ЛАСК Линц Коеф: 14.000
 Хапоел Бер Шева Коеф: 14.000
 ЧФР Клуж Коеф: 12.500

Шешир 4
 Зорја Луганск Коеф: 12.500
 Лил Коеф: 11.849
 Ница Коеф: 11.849
 Ријека Коеф: 11.000
 Дандок Коеф: 8500
 Слован Либерец Коеф: 8000
 Ројал Антверп Коеф: 7580
 Лех Познањ Коеф: 7000
 Сиваспор Коеф: 6720
 Волфсбергер Коеф: 6585
 Омонија Коеф: 5350
 ЦСКА Софија Коеф: 4000

Жреб за групну фазу биће одржан 2. октобра 2020. године у Женеви.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Група И

Група Ј

Група К

Група Л

Шеснаестина финала 

Жреб је одржан 14. децембра 2020. године. Прве утакмице су игране 18. фебруара, а реванш мечеви 25. фебруара 2021. године.

|}

Осмина финала 
Жреб је одржан 26. фебруара 2021. године. Прве утакмице су игране 11. марта, а реванш мечеви 18. марта 2021. године.

|}

Четвртфинале 
Жреб је одржан 19. марта 2021. године. Прве утакмице су игране 8. априла, а реванш мечеви 15. априла 2021. године.

|}

Полуфинале 
Жреб је одржан 19. марта 2021. године. Прве утакмице су игране 29. априла, а реванш мечеви 6. маја 2021. године.

|}

Финале 

Финална утакмица је одиграна 26. маја 2021. на Градском стадиону у Гдањску. Жреб је одржан 19. марта 2021. године, где је административно био одређен „домаћин” финала.

Статистике

Најбољи стрелци 

Извор:

Најбољи асистенти 

Извор:

Види још 
 УЕФА Лига шампиона 2020/21.

Референце

Спољашње везе 
 Сајт УЕФА лиге Европе

Сезоне УЕФА Лиге Европе
Лига Европе